Unter dem Namen Lagrange-Preis werden verschiedene Auszeichnungen vergeben, die nach dem italienischen Astronom und Mathematiker Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) benannt sind.

 Lagrange-Preis für Stetige Optimierung, gemeinsam von der Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) und der Mathematical Optimization Society (MOS) vergeben
 Lagrange-Preis der CRT-Stiftung
 Lagrange-Preis der Königlich-Belgischen Akademie
 ICIAM Lagrange Prize des International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM)